est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide adipique, numéro CAS 
 acide acéburique, numéro CAS 

 Ester
 oxalate de diéthyle, numéro CAS 
 succinate de diméthyle, numéro CAS 

 Alcool
 isosorbide, numéro CAS